Дэ́вид Ми́тчелл ():  (ок. 1642—1710) — шотландский адмирал.
 Митчелл, Дэвид Уильям (1813—1859) — британский зоолог и художник.
 Митчелл, Дэвид (род. 1969) — английский писатель.
 Митчелл, Дэвид (род. 1974) — английский актёр, комик.
 Дэвид Б. Митчелл (1760—1837) — американский политический деятель, губернатор штата Джорджия.
 Митчелл, Дэвид Роберт (род. 1974) — американский кинорежиссёр, сценарист и продюсер.